Села:
 Забарине — Харківська область, Зачепилівський район
 Забарине — Херсонська область, Голопристанський район